La  du Tour de Normandie est organisée du 17 au . Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci est pour la première fois réservée aux féminines. La course fait partie depuis calendrier international féminin UCI en catégorie 2.1.

Équipes

Étapes

Déroulement de la course

étape

étape

étape

Classements finals

Classement général

Classement par points

Classement de la montagne

Classement des jeunes

Classement par équipes

Évolution des classements

Liste des participantes

Notes et références

Liens externes 
 
 Palmarès du Tour de Normandie sur memoire-du-cyclisme.eu
 Palmarès du Tour de Normandie sur siteducyclisme.net